Фелициан (Felician) е име на:

 Флавий Фелициан, консул 337 г.
 Свети Фелициан, няколко светци

Вижте също 
 Феликс